El término Novoivánovka () puede referirse a:

Novoivánovka (Bashkortostán), localidad de la república de Bahkortostán, en Rusia.
Novoivánovka (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
Novoivánovka (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov, en Rusia.

Novoivánovka (Krivói RogKrivói Rog, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Krivói Rog en el óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Novoivánovka (Apostolove, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Apostolove en el óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Novoivánovka (Vasylikivka, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Apostolove en el óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Novoivánovka (Gleyuvatka, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Gleyuvavtka en el óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Novoivánovka (Mahdalynivka, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Mahdalynivka en el óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Novoivánovka (Nikopol, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Nikopol en el óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Novoivánovka (Piatijati, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Gleyuvavtka en el óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Novoivánovka (Donetsk), localidad del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Novoivánovka (Bediansk, Zaporizhia), localidad del raión de Bediansk del óblast de Zaporizhia, en Ucrania.
Novoivánovka (Vesele, Zaporizhia), localidad del raión de Vesele del óblast de Zaporizhia, en Ucrania.
Novoivánovka (Huliaipole, Zaporizhia), localidad del raión de Huliaipole del óblast de Zaporizhia, en Ucrania.
Novoivánovka (Orijiv, Zaporizhia), localidad del raión de Orijiv del óblast de Zaporizhia, en Ucrania.
Novoivánovka (Pryazovske, Zaporizhia), localidad del raión de Pryazovske del óblast de Zaporizhia, en Ucrania.
Novoivánovka (Lugansk), localidad del óblast de Lugansk, en Ucrania.
Novoivánovka (Mykolaiv), localidad del óblast de Mykolaiv, en Ucrania.
Novoivánovka (Poltava), localidad del óblast de Poltava, en Ucrania.
Novoivánovka (Sumy), localidad del óblast de Sumy, en Ucrania.
Novoivánovka (Járkov), localidad del óblast de Járkov, en Ucrania.
Novoivánovka (Jerson), localidad del óblast de Jerson, en Ucrania.
Novoivánovka (Jmelnitski), localidad del óblast de Jmelnitski, en Ucrania.